Забржег () — город в Чехии в Северной Моравии. Расположен в районе Шумперк в Оломоуцком крае неподалёку от города Шумперк, на берегу реки Моравска-Сазава. Ранее город назывался Гогенштадт ().

Название города Zábřeh образовано из чешского «zá» — «позади» и «břeh» (буквально — «берег реки»).

Первое упоминание о Забржеге относится к 1254 году, а в 1278 году он уже приобрёл статус города.

После окончания Второй мировой войны немецкое население, которое до войны составляло значительную часть горожан было перемещено на территорию нынешней Германии.

Население

Города-побратимы

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Oficiální internetový informační portál města Zábřeh .

Города Оломоуцкого края